Burroughs může být:

 Burroughs (kráter) – kráter na planetě Mars
 Edgar Rice Burroughs – americký spisovatel, autor Tarzana
 William Seward Burroughs – americký spisovatel, představitel beat generation
 William S. Burroughs Jr. – americký spisovatel